The Boxer (Simon & Garfunkel), een nummer van Simon & Garfunkel uit 1969
The Boxer (The Chemical Brothers), een nummer van The Chemical Brothers uit 2005
The Boxer (film), een Amerikaanse film uit 1997
The Boxer Rebellion, een alternatieve-rockband uit Londen sinds 2001